

Astronomia 
 Aix – cratere di 951 Gaspra

Geografia 
 Aix – comune francese nel dipartimento della Corrèze
 Aix-en-Pévèle – comune francese nel dipartimento del Nord
 Aix-en-Provence – comune francese nel dipartimento delle Bocche del Rodano
 Aix-les-Bains – comune francese nel dipartimento della Savoia
 Aix-Noulette – comune francese nel dipartimento del Passo di Calais
 Aix-la-Chapelle – toponimo francese della città tedesca di Aquisgrana

Informatica 
 AIX – sistema operativo dell'IBM

Zoologia 
 Aix – genere di Anatidi